Zkratka SDI označuje:
 SDI (motor) – nepřeplňované vznětové motory s přímým vstřikováním od VW
 Strategická obranná iniciativa
 S.D.I. – německá speed metalová skupina